Lundblad är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 2514 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lundblad

 Albert Lundblad (1836–1900), affärsman, rådman och politiker
 Axel Robert Lundblad (1862–1928), lantbrukare och politiker
 Britta Lundblad (1920–2008), paleobotaniker, professor
 Caroline Lundblad (född 1979), koreograf, dansare och performancekonstnär
 Cecilia Lundblad (1797–1877), målare
 David Lundblad (född 1974), kördirigent 
 Emil Lundblad (1887–1965), prost
 Erik Lundblad (1869–1944), borgmästare
 Erik G. Lundblad (1925–2004), ingenjör och företagsledare
 Grethe Lundblad (1925–2010), socialvårdsinspektör och politiker, socialdemokrat
 Gunnar Lundblad (1914–2010), biokemist
 Gustaf Teodor Lundblad (1851–1931), präst och psalmförfattare
 Jane Lundblad (1905–1986), översättare och journalist
 Janne Lundblad (1877–1940), dressyrryttare
 Johan Lundblad (1753–1820), latinsk skald, präst och professor
 Johan Erik Lundblad (1790–1828), avrättad
 Johan Fredrik af Lundblad (1791–1854), ämbetsman och historisk författare
 Jon Lundblad (född 1982), fotbollsspelare
 Leif Lundblad, entreprenör och uppfinnare 
 Magdalena Lundblad (1753–1786), ballerina
 Magnus Lundblad (1861–1921), psykiater
 Margit Lundblad (1906–1983), politiker, socialdemokrat
 Marianne Lundblad (född 1930), bioldkonstnär och skulptör
 Nicklas Lundblad (född 1971), IT-debattör
 Nils Lundblad (1888–1947), ämbetsman och företagsledare
 Olov Lundblad (1890–1970), zoolog och museiman
 Peter Lundblad (1950–2015), sångare
 Ragnar Lundblad (1893–1973), lärare och matematisk fysiker
 Sara Lundblad (1818–1902), målare
 Sven Lundblad (1776–1837), teolog, professor, politiker och biskop i Skara
 Sven Lundblad (översättare) (1789–1860)
 Thomas Lundblad (född 1973), drakbåtspaddlare
 Thor Lundblad (1858–1952), arrendator och politiker

Källor

Svenska efternamn